Melanotan kan verwijzen naar twee synthetische peptidehormonen:
 Afamelanotide, een geneesmiddel ontwikkeld onder de naam "Melanotan I" 
 Melanotan II, een geneesmiddel met analoge werking als afamelanotide